

Лобани — село, Вітебська область, Вітебський район
 Лобани — село, Вітебська область, Дубровенський район

Лобани — село, Псковська область, Палкінський район
 Лобани — село, Псковська область, Печорський район
 Лобани — присілок, Удмуртія, Дебьоський район